Далримпл () — английская фамилия. Известные носители:

 Далримпл, Александер (1737-1808) — британский шотландский географ и первый гидрограф из Британского адмиралтейства.
 Далримпл, Джон, 2-й граф Стэр (1673-1747) — британский военный деятель, дипломат, по происхождению шотландец, фельдмаршал.
 Далримпл, Джек (род. 1948) — американский политик, представляющий Республиканскую партию.
 Далримпл, Уильям (при рождении Хэмилтон-Далримпл; род. 1965) — шотландский историк и писатель.
 Далримпл, Хью (3 декабря 1750 — 9 апреля 1830) — шотландский генералом британской армии и губернатор Гибралтара.